Сент-Етьє́нн-ан-Деволюї́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 540 км на південний схід від Парижа, 165 км на північ від Марселя, 19 км на північний захід від Гапа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 214 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 455,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Етьєнн-ан-Деволюї на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-ан-Деволюї на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхні Альпи

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхні Альпи